Bogaras nevű faluból kettő van a Vajdaságban:
 Bogaras falu Zenta községben

 Bogaras falu Topolya községben